Caprafico ima više značenja:
 Caprafico, Chieti
 Caprafico, Teramo